Obier steht für:

 Obier (Stamm), ein germanischer Stamm

Obier ist der Familienname folgender Personen:

 Max Obier (1859–1909), Lippischer Landtagsabgeordneter (SPD)
 Oskar Obier (1876–1952), deutscher Impressionist